Sony Music Entertainment (или просто Sony Music; сокр. SME) — американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Entertainment. Вторая по величине звукозаписывающая компания «Большой тройки» после Universal Music Group и Warner Music Group. Её музыкальное издательское подразделение Sony Music Publishing является крупнейшим музыкальным издателем в мире.

История 
Американская корпорация звукозаписи (ARC) была основана в 1929 году в результате слияния нескольких звукозаписывающих компаний. В течение следующих нескольких лет компания росла, приобретая в 1934 году другие бренды, такие как Columbia Phonograph Company, в том числе её дочернюю компанию Okeh Records.

17 ноября 1987 года Sony Corporation of America (SCA, нью-йоркская «дочка» Sony, созданная как зонтичная компания для управления операциями и активами японской корпорации на территории Северной Америки) приобрела CBS Records (звукозаписывающее подразделение CBS, сотрудничавшее в то время с такими звёздами, как Майкл Джексон) за $2 млрд. Согласно условиям сделки, с 1 января 1988 года SCA получила переходную 3-летнюю лицензию на торговую марку «CBS», и по истечении этого срока переименовала приобретённую компанию в Sony Music Entertainment.

В августе 2004 года Sony создала совместное предприятие с Bertelsmann путём объединения Sony Music и Bertelsmann Music Group (BMG) в Sony BMG Music Entertainment. Через 4 года было объявлено, что Sony готова выкупить у Bertelsmann её долю в 50 % акций, и к 1 октября 2008 года сделка была завершена, а компанию вновь переименовали в Sony Music Entertainment.

Компания сегодня 
Компания объединяет более 200 лейблов, многие из которых стали легендарными за долгое время своей успешной работы — это Columbia, RCA, Arista, Epic и другие. Подробнее в статье Список лейблов Sony Music.

Sony Music (и лейблы, приобретённые ею) стала родным домом для знаменитых артистов XX века: Элвиса Пресли, Майкла Джексона, AC/DC, Boney M., Eruption, Milli Vanilli, Адриано Челентано, Майлза Дэвиса, Боба Дилана, Барбары Стрейзанд, Селин Дион, Оззи Осборна и множества других. Сегодня ситуация не изменилась, с Sony Music работают Kasabian, Аврил Лавин, Бритни Спирс, Бейонсе, Алиша Киз, Леона Льюис, Дайдо, Пинк, Шакира, One Direction и другие.

Среди российских артистов, являющихся резидентами лейбла — Денис Мацуев, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, GONE.Fludd, Kizaru, DK и др.

В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России. В сентябре 2022 года компания заявила о полном уходе из России.

Лейблы 

 Arista Records
 Columbia Records
 Epic Records
 RCA Records
 RCA Inspiration
 Legacy Recordings
 Sony Music Nashville
 Sony Classical Records
 Sony Music Latin
 Sony Masterworks
 Sony Music Publishing
 The Orchard
 Provident Label Group

Примечания

Ссылки 
 Sony Music — Outline of Principal Operations
 Канал Sony Music на YouTube

 
Медиакомпании США
Лейблы звукозаписи, основанные в 1988 году
Лейблы звукозаписи США
Sony
Члены IFPI
Американская ассоциация звукозаписывающих компаний